Manker ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Manker (1893–1972), schwedischer Ethnograf
 Gustav Manker (1913–1988), österreichischer Bühnenbildner, Regisseur und Theaterdirektor
 Hilde Manker-Sochor (1924–2017), österreichische Schauspielerin
 Katharina Scholz-Manker (* 1956), österreichische Schauspielerin
 Paulus Manker (* 1958), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Autor
 Tina Manker (* 1989), deutsche Ruderin

Manker bezeichnet:
 Manker (Fehrbellin), einen Ortsteil der Gemeinde Fehrbellin
 die Manker Straße (B 29), eine 41,3 km lange Bundesstraße in Niederösterreich

Siehe auch:
 Mank (Begriffsklärung)
 Mancke (Manke)